Selane ist der Name von

 Selane (Albanien), Dorf im Qark Dibra, Albanien
 Jes Selane, US-amerikanischer Schauspieler, Komponist und Musiker